Le Cœurs assortis est un fromage français affiné à  Campigneulles-les-Grandes.

Description 
4 fromages en forme de cœur de  en boîte bois

Forme et masse 
 cœur

Caractéristiques 
 Cœur de Bray + 1,2 % Pommeau + Amande
 25 % mg/pf
 45 % mg/ms

Dégustation

Production 
 SARL Fromages services, 62170 campigneulles-les-Grandes

Fabrication

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
Liste de fromages du Nord-Pas-de-Calais

Liens externes 
 

Fromage du Pas-de-Calais
Fromage au lait de chèvre